Mi ketten (Vi två), 1939-es svéd film Schamyl Bauman rendezésében
 Mi ketten (The Two of US), 1981–82-es angol tv-sorozat
 Mi ketten (Withnail & I), 1987-es brit film Bruce Robinson rendezésében
 Mi ketten (Nous deux), 1992-es francia film Henri Graziani rendezésében